Basseng ist der Familienname folgender Personen:

 Gerdemie Basseng (1938–2010), Kölner Tanzmariechen
 Marc Basseng (* 1978), deutscher Rennfahrer